Villemain ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Villemain im Département Deux-Sèvres

Villemain ist der Familienname folgender Personen:

 Abel-François Villemain (1790–1870), französischer Gelehrter und Politiker
 Robert Villemain (1924–1984), französischer Boxer